The Master of the House – cortometraggio del 1914 diretto da Richard Stanton
The Master of the House – film del 1915 diretto da Joseph A. Golden
The Master of the House – serie televisiva del 2014